De CECAFA Cup 1980 was de 8e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 14 tot en met 28 november 1980 en werd gehouden in Soedan. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis door in de finale Tanzania te verslaan (1–0). Malawi werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1980 op rsssf

Voetbal in 1980
Voetbal in Soedan
CECAFA Cup
Sportevenement in Soedan